Franciaország
Rancourt, település Somme megyében
Rancourt, település Vosges megyében